«Ван Спейк» (); в Индонезии —  «Ахмад Яни» () — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов. Были созданы на основе британских фрегатов типа «Леандер» и предназначались для замены американских эсминцев типа «Кэннон» времён ещё Второй мировой войны, приобретённых Нидерландами в 1950—1951 годах. В 1963—1968 годах было построено шесть фрегатов типа «Ван Спейк», а в середине 1970-х годов они прошли капитальную модернизацию с установкой более совершенных комплексов вооружения и радиоэлектронных систем. После вступления в строй более современных фрегатов типа «Кортенар», фрегаты типа «Ван Спейк» были сняты с вооружения и в 1986—1989 годах проданы Индонезии, где тип был переименован в «Ахмад Яни». По состоянию на 2014 год, все шесть кораблей этого типа всё ещё остаются на вооружении ВМС Индонезии.

Представители

Литература